Giaur – pogardliwe określenie nadawane przez wyznawców islamu innowiercom
 Giaur – utwór literacki autorstwa George’a Byrona